Була́тов (Була́това) — русская и тюркская фамилия. Происходит от нецерковного личного мужского имени Булат (по-персидски — «сталь»). Известные носители:

Булатов 
 Булатов, Абдулгамид Османович (род. 1964) — российский учёный-кавказовед.
 Булатов, Адлет Канатович (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Булатов, Азамат Ахмедович (род. 1987) — российский борец вольного стиля.
 
 Булатов, Алексей Михайлович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Булатов, Алмас Харисович (1931—2012) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Булатов, Василий Галямович (1921—1988) — Герой Советского Союза.
 Булатов, Виктор Геннадьевич (род. 1972) — российский футболист.
 
 Булатов, Георгий Яковлевич (1947—2001) — русский поэт и журналист.
 Булатов, Григорий Петрович (1925—1973) — рядовой Красной Армии, один из первых водрузил Красное знамя над Рейхстагом.
 Булатов, Даян Вагизович (1924—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Булатов, Исмаил Булатович (1902—1975) — советский военачальник, генерал-майор.
 Булатов, Марат Фатыхович (род. 1967) — российский физик.
 Булатов, Митхат Сагадатдинович (1907—2004) — советский и узбекский архитектор, историк архитектуры.
 
 
 Булатов, Олег Георгиевич (род. 1937) — российский электроник.
 Булатов, Павел Леонидович (род. 1983) — российский хоккеист с мячом.
 Булатов, Пантелеймон Константинович (1902—1975) — доктор медицинских наук, аллерголог.
 Булатов, Рауф Рауфович (1941—2003) — советский хоккеист.
 Булатов, Рафек Харисович (род. 1977) — российский футболист.
 
 Булатов, Саид Садриевич (1898—?) — татарский советский актёр, режиссёр.
 Булатов, Сергей Александрович (род. 1972) — российский футболист.
 Булатов, Фатых Гарипович (1902—1986) — советский военачальник.
 Булатов, Худат Салимьянович (1906—1982) — Герой Советского Союза.
 Булатов, Шаймурат Минлигалеевич (Шадт Булат; 1909—1943) — марийский советский поэт, переводчик, журналист, педагог.
 Булатов, Эдуард Борисович (1937—2017) — советский и российский тренер по боксу.
 Булатов, Эрик Владимирович (род. 1933) — российский художник.
 Булатов, Яков Зиновьевич (настоящая фамилия Блехер, 1866—1934) — русский и советский оперный певец.



Топоним 
 Булатова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области Россия.

См. также 
 Булатовы — дворянские роды
 Булаткин
 Булатников
 Булахтин